Zkratka písmen SAS, Sas či SaS může znamenat:

SAS
 Serial Attached SCSI – sériově připojená SCSI sběrnice
 Special Air Service – britské speciální jednotky
 Scandinavian Airlines
 Malý astronomický satelit () – série satelitů NASA
 Uhuru (satelit) – též známý jako SAS-1
 SAS-2
 SAS-3
 Super Anti Spyware – Super anti Spyware – anti spywarový program
 SAS System (původně Statistical Analysis System) – programovací jazyk a prostředí pro správu a statistickou analýzu dat
 SAS Institute – softwarová firma z USA, dodavatel softwaru SAS System
 Toyota SAS – Systém Aktivní Stability zabraňuje převrácení vysokozdvižných vozíků
 Short Authentication String – metoda v kryptografii
 Státní archeologický seznam – internetová aplikace archeologické evidence v ČR
 Space activity suit – skafandr
 Space adaptation syndrome – pohybové onemocnění astronautů při první cestě do vesmíru
 Systém agend pro školy – internetová a mobilní aplikace pro správu školy
 SAS (Система аварийного спасения) – únikový systém ruských a sovětských kosmických lodí

SaS
 Slovo a slovesnost – český jazykovědný časopis
 Sloboda a Solidarita – slovenská parlamentní politická strana

Sas
 Sasové, germánský kmen a později národ

Podobné 
 Šas – izraelská politická strana

Externí odkazy